
Eleanor Francis Helin ( – ), surnommée Glo, est une astronome américaine. Elle est la responsable principale du programme Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Certaines sources la nomment Eleanor Kay Helin. Elle est partie en retraite en 2002.

Carrière
Elle est active en planétologie et en astronomie au California Institute of Technology et au JPL pendant plus de trois décennies. Au début des années 1970, elle lance le Planet-Crossing Asteroid Survey (PCAS) à l'observatoire Palomar. Ce programme est à l'origine de la découverte de milliers d'astéroïdes de tous types dont plus de 200 ayant une orbite fortement inclinée et d'autres ayant des paramètres orbitaux peu communs, de 20 comètes, et d'environ 30 pour cent des astéroïdes géocroiseurs découverts de par le monde.

Elle organise et coordonne le International Near-Earth Asteroid Survey (INAS) durant les années 1980, encourageant et stimulant au niveau mondial l'intérêt porté aux astéroïdes. En reconnaissance des travaux accomplis, elle reçoit la médaille du Service Exceptionnel de la NASA. Le prix d'excellence 1997 du JPL lui est remis en reconnaissance de son rôle majeur dans le programme Near Earth Asteroid Tracking (NEAT). Elle reçoit également le prix Group Achievement de la NASA pour l'équipe NEAT.

Après avoir dirigé le programme de recherche photographique PCAS au mont Palomar pendant presque 25 ans,  Helin élabore un nouveau programme de recherche avancé utilisant des capteurs électroniques montés sur un télescope à grande ouverture : NEAT. Elle est la responsable principale de ce programme conduit par le JPL.

En service depuis décembre 1995, NEAT est le premier programme d'observation automatique. Il n'y a aucun personnel JPL sur le site, l'ordinateur Sun Spark du JPL pilotant le système d'observation pendant la nuit et transmettant les données au JPL chaque matin pour analyse et confirmation par les membres de l'équipe. NEAT a détecté plus de 26000 objets, dont 31 astéroïdes géocroiseurs, deux comètes à longue période et l'objet singulier 1996 PW, un astéroïde ayant l'excentricité orbitale la plus importante actuellement connue (e = 0,99012940), qui se déplace sur une orbite de type comète à longue période (4110,50 ans, demi-grand axe 256,601 UA).

Objets découverts

D'après le Centre des planètes mineures, elle a découvert ou codécouvert 903 astéroïdes numérotés entre 1973 et 1995, dont en particulier :
 les deux premiers astéroïdes Aton (2062) Aton et (2100) Ra-Shalom,
 les astéroïdes Apollon (4660) Nérée, (4769) Castalie et d'autres,
 plusieurs astéroïdes Amor,
 trois astéroïdes troyens dont (3240) Laocoon,
 et enfin (9969) Braille.
Elle a aussi découvert, ou codécouvert, des comètes dont les comètes périodiques 111P/Helin-Roman-Crockett, 117P/Helin-Roman-Alu et 132P/Helin-Roman-Alu.

Elle est aussi considérée comme la découvreuse de l'objet maintenant considéré à la fois comme l'astéroïde (4015) Wilson-Harrington et la comète 107P/Wilson-Harrington. Bien que Albert George Wilson et Robert G. Harrington l'aient précédée de plusieurs décennies, leurs observations ne permirent pas d'établir l'orbite de cet objet, contrairement à sa redécouverte.

L'astéroïde (3267) Glo porte son surnom ("Glo" est son surnom).

Liste complète d'astéroïdes découverts

Références

Liens externes 
 
 
 
 WITI Museum Women in Science & Technology Month 1998 June 12

Femme astronome
Astronome américain du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Naissance en novembre 1932
Lieu de naissance inconnu
Lieu de décès inconnu
Décès en janvier 2009
Décès à 76 ans
Éponyme d'un objet céleste